Ко́ри Ку́пер (; род. ) — клавишница, гитаристка и бэк-вокалистка американской христианской рок-группы Skillet из города Кеноши. Её муж, Джон Купер, вокалист и бас-гитарист группы, также ещё и основатель коллектива.

Биография 
Перед вступлением в группу Кори была членом группы Alkeme вместе с Лори Петерс, а также с другими людьми из её церкви и со своей сестрой.

Во время турне в защиту Hey You, I Love Your Soul к Skillet присоединилась жена Джона — Кори Купер. Кори родилась в христианской семье, и, подрастая, занялась музыкой, впоследствии став лидером прославления в церкви вместе с Джоном, где пастором был её отец. Ещё с юного возраста Кори любила слушать U2, Питера Габриела (Peter Gabriel), Сару МакЛахлан (Sarah McLachlan) и т.п.

Личная жизнь 
Муж Кори — Джон Купер, вокалист и басист группы. У них есть двое детей: Александрия (Alexandria) (2002) и Ксавиер (Xavier) (2005). Когда рождались дети, в группе Кори подменяли другие гитаристы. Она также является соавтором многих песен Skillet вместе со своим мужем. Вместо обыденных обручальных колец Кори и Джон сделали татуировки в виде обручальных колец. Купер начала играть на гитаре, когда вступила в Skillet, училась играть во время первой беременности.

Ссылки 
 Страничка Кори на Twitter

Примечания 

Ритм-гитаристы
Музыканты Skillet
Хеви-метал-гитаристы США